Bel puede referirse a:

 Bel, Dios babilónico

 la pedanía de Bel, núcleo poblacional perteneciente al término municipal de Rosell (Castellón), España.